Села:
Котлярівське — Дніпропетровська область, Синельниківський район

 село Котлярівське Тельманівського району Донецької області перейменоване на Котляревське рішенням Донецької обласної ради від 18 червня 2009 року № 5/23-726 «Про внесення змін в адміністративно-територіальний устрій Донецької області»